Кубок Samsung ( ;Samsung Insurance World Masters Baduk) — один из основных международных титулов го, существующий с 1996 года.

Информация о турнире 
Официальное именование кубка Samsung — Samsung Insurance World Masters Baduk. Организатором турнира является Корейская ассоциация падук, спонсором — Samsung Fire & Marine Insurance, подразделение группы компаний Samsung). Турнир проходит каждый год. К участию в розыгрыше кубка (на отборочный этап) допускаются как профессиональные игроки в го, так и любители. Основной этап розыгрыша проводится по олимпийской системе для 32 игроков. Полуфинал и финал проводится в виде матча из 3 партий.

Обладатели кубка

Примечания 

Титулы го
Соревнования по го в Республике Корея
Мероприятия, регулярно проводимые с 1996 года
Samsung